Charles Masson peut désigner :
 Charles Masson (1858-1931), critique d'art français, directeur de musée ;
 Charles Masson (1894-1971), architecte nancéien ;
 Charles Masson (1968-), médecin et auteur de bandes dessinées ;
 Charles Masson (1992-), joueur français de hockey sur gazon.